2 miejscowości w Polsce: 
 Więcławice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Gniewkowo 
 Więcławice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Brudzeń Duży

Zobacz też: Więcławice Stare, Więcławice Dworskie